Amusement of entertainment (vanuit het Engels)
 Entertainment (2015), Amerikaanse film uit 2015